Zonitidae  è una famiglia di molluschi gasteropodi polmonati terrestri dell'ordine Stylommatophora. È l'unica famiglia della superfamiglia Zonitoidea.

Biologia

Riproduzione 
L'accoppiamento di alcune specie della famiglia Zonitidae prevede, analogamente ad altre famiglie dell'ordine Stylommatophora, il lancio di un dardo calcareo che viene infilzato nel mantello del partner.
Il significato funzionale di tale pratica non è ancora del tutto chiarito, ma sembrebbe che il rilascio del dardo sia associato alla liberazione di sostanze mucose, in grado di stimolare la recettività agli spermatozoi del partner, garantendo un maggiore successo riproduttivo.

Tassonomia 
La famiglia comprende i seguenti generi:
 Aegopis 
 Allaegopis  
 Balcanodiscus  
 Doraegopis  
 Meledella  
 Paraegopis  
 Troglaegopis  
 Turcozonites  
 Zonites

Filogenesi 
Il seguente cladogramma mostra le relazioni filogenetiche tra la superfamiglia Zonitoidea e le altre superfamiglie del clade Limacoide:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Taxa classificati da Otto Andreas Lowson Mørch